New Paris ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Paris (Indiana), im Elkhart County
 New Paris (Ohio), im Preble County
 New Paris (Pennsylvania), im Bedford County
 New Paris (Wisconsin), im Sheboygan County